Sekigahara, vila do distrito de Fuwa da província de Gifu, no Japão
Sekigahara, batalha
Desambiguação